Purini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Puri Purini (1942–2013), italienischer Diplomat
 Giuseppe Puri Purini (* 1908), italienischer Diplomat